Mariño (Sucre), municipi a l'estat veneçolà de Sucre
 Diego Mariño Villar (Vigo, 1990), futbolista gallec que juga de porter 
 Enrique Mariño Pinto (Belén, Boyacá, 1884 - Bogotà, Colòmbia, ?), advocat, polític i periodista colombià 
 Xose Carlos Mariño Pereira (Antas de Ulla, 1970), futbolista gallec